Municipio de Camp puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Camp (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Camp (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.